Adalbert ou Adelbert ou Adalbaud est un nom propre de personne ou de famille. 
Aujourd'hui, en France, le nom est très peu usité comme prénom.

Sens et origine du nom 
Adalbert vient du germanique adal-edel « noble » et berht « brillant ».

On trouve trace de ce nom franc aux ,  et  en Bohême ; après quoi il est très largement supplanté par sa forme raccourcie Albert.

Variantes linguistiques 
 Adalberht
 Adalbrecht
 Ethelbert

Saints chrétiens

Saints catholiques et orthodoxes 
 Adalbert I d'Ostrevent († 652), ou Adalbaud ou Adalbade ou Albert, époux de sainte Rictrude, père de saint Maurand et des saintes Adalsinde et Clodoswinthe ; fêté localement le 2 février et le 2 mai
 Adalbert d'Egmond († vers 740), Anglais d'origine, abbé d'Echternach au Luxembourg, disciple de saint Willibrord et apôtre en Frise ; fêté le 25 juin
 Adalbert II d'Ostrevent († 790), ou Adelbert, seigneur d'Ostrevent, époux de sainte Reine, père de dix filles, dont sainte Renfroie, fondateur de l'abbaye de Denain en Hainaut  ; fêté localement le 22 avril
 Adalbert de Magdebourg († 981), premier archevêque de Magdebourg en 968 ; fêté localement le 20 juin
 Adalbert de Prague († 997), appelé aussi Wojteck ou Wojciech, saint patron de la Pologne et de la Prusse ; fêté localement le 23 avril
 Adalbert de Cassoria († 1045), moine bénédictin italien de Cassoria (Pescara) dans les Abruzzes, se retira à proximité de Chieti où il fonda un monastère ; fêté localement le 23 novembre

Saints et bienheureux catholiques
 Adalbert Wojciech Nierychlewski (°1903 - †1942), bienheureux, prêtre polonais de la congrégation de Saint-Michel, martyr au camp d'Auschwitz ; fêté le 7 février

Autres personnalités 
 Adalbert ou Aldebert, prédicateur en Gaule au , condamné par deux synodes en 744 et 745
 Adalbert d'Alsace, († vers 722) comte d’Alsace
 Adalbert Ier de Toscane († vers 886), marquis de Toscane
 Adalbert II de Toscane († 915), fils du précédent, marquis de Toscane
 Adalbert (autour de 1003), comte de Bologne, marquis de Toscane
 Adalbert de Lorraine († 1048), duc de Lorraine
 Adalbert d'Autriche († 1055), margrave d'Autriche
 Adalbert  de Sarrebruck († 1137), archevêque de Mayence et légat pontifical
 Adalbert de Bohême (1145-1200), archevêque de Salzbourg
 Adalbert de Prusse (1884-1948), prince allemand
 Adalbert von Neipperg (1880-1948), abbé de Neuburg et martyr allemand
 Dom Adalbert de Vogüé (1924-2011), bénédictin moine de la Pierre-Qui-Vire et érudit français

Références

Voir aussi 
 
 Chapitre Saint-Adalbert d'Aix-la-Chapelle.

Prénom masculin
Homonymie de prénom